Lilin steht für:
 Lilin (Jiyuan), eine Großgemeinde der Stadt Jiyuan in der chinesischen Provinz Henan

Personen:
 Nicolai Lilin (* 1980), russischer Schriftsteller